Арракис — пустынная планета из цикла фантастических романов Френка Герберта «Хроники Дюны».
 Арракис (звезда) — одно из названий звезды μ Дракона.
 Равнина Арракис — равнина на Титане, самом крупном спутнике Сатурна.